Isabey es un apellido francés:

 Jean-Baptiste Isabey, célebre retratista y miniaturista de la época del Primer Imperio y la Restauración posterior.

 Eugène Isabey, hijo de Jean-Baptiste, pintor y litógrafo francés, maestro de Jongkind y Boudin.